Faedo ist der Name von:

 Faedo (Trentino), ein Ort und ehemalige Gemeinde im Trentino
 Faedo Valtellino, einer italienischen Gemeinde in der Lombardei
 Faedo (Cudillero), einer spanischen Parroquia in Cudillero
 Alessandro Faedo (1913–2001), italienischer Mathematiker und Informatiker